Зайцева, Людмила:
 Зайцева, Людмила Васильевна (род. 1946) — советская и российская актриса, Народная артистка РСФСР.
 Зайцева, Людмила Георгиевна (род. 1956) — советская, российская шахматистка, гроссмейстер, тренер.